Il Campionato europeo di scherma 2012 è la 25ª edizione della manifestazione. Si è svolto a Legnano in Italia, dal 15 al 20 giugno 2012.

Assegnazione dell'organizzazione 
L'assegnazione è stata decisa il 4 luglio 2008 a Kiev, nel corso del congresso continentale della Confederazione europea di scherma. Il 19 luglio 2011, alla fine del XXIV campionato europeo di Sheffield, è avvenuto il passaggio di consegne fra gli organizzatori dell'edizione inglese e quelli italiani, che hanno ricevuto la bandiera degli Europei.

Programma 
Il programma prevede 12 eventi, 6 maschili e 6 femminili. Partecipano al Campionato oltre 400 atleti, in rappresentanza di 44 nazioni. Le gare si svolgono al PalaBorsani di Castellanza e al Castello di Legnano. La madrina dell'evento è la spadista azzurra Bianca Del Carretto.

Podi

Uomini

Donne

Medagliere

Risultati

Uomini

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Donne

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Note

Voci correlate 
Eventi sportivi nel 2012

Collegamenti esterni

 2012
Scherma nel 2012
Competizioni sportive a Legnano
Scherma a Legnano